Серия B 1948/1949 () — 17-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 19 сентября 1948 года и закончился 3 июля 1949 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1948/49 на legaserieb.it
 Серия B 1948/49 на rsssf.com

1948/1949
Футбол в Италии в 1948 году
Футбол в Италии в 1949 году